Mężenin peut désigner en Pologne :
 Mężenin, village du powiat de Łomża, dans la voïvodie de Podlachie
 Mężenin, village du powiat de Zambrów, dans la voïvodie de Podlachie
 Mężenin, village de la voïvodie de Mazovie